Sant'Eufemia (Tricase), een plaats in de Italiaanse gemeente Tricase
 Sant'Eufemia Lamezia, een plaats  in de Italiaanse gemeente Lamezia Terme
 Sant'Eufemia a Maiella, een gemeente in de Italiaanse provincie Pescara, regio Abruzzen
 Sant'Eufemia d'Aspromonte, een gemeente in de Italiaanse provincie Reggio Calabria, regio Calabrië

Zie ook 
 Eufemia